Julio Peralta e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma Peralta ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Zeballos ha fatto coppia con Federico Delbonis, perdendo in finale contro Sander Gillé e Joran Vliegen con il punteggio di 65-7, 7-5, [10-5].

Teste di serie 

  Roman Jebavý /  Matwé Middelkoop (semifinale)
  Marcelo Demoliner /  Nicolás Jarry (quarti di finale)

 Federico Delbonis /  Horacio Zeballos (finale)
 Hsieh Cheng-peng /  Christopher Rungkat (primo turno)

Ranking protetto 

  Treat Huey /  Frederik Nielsen (quarti di finale)

Wildcard 

  Markus Eriksson /  André Göransson (quarti di finale)

 Elias Ymer /  Mikael Ymer (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2019